jugum peut faire référence à :
Un jugum, un dispositif sexuel restrictif.